Тризубець — стародавнє знаряддя для ловлі риби. Також використовувалося як зброя.
 Тризубець () — рід багаторічних зіллястих рослин родини тризубцевих.

Див. також 
 Тризуб (значення)